

270- Lotad 

Lotad /ˈlɘʊtæd/ víz/fű elemű, valamikor a szárazföldön élt, de visszatért a vízbe, mert a fején lévő levél túl nagyra nőtt és nehéz lett. Most a víz tetején úszva él. A Pokémon animében Brock Lotadje ismerte a Vízágyú támadást, habár, ahogy Max megjegyezte, rendes körülmények között nem tanulhatta volna meg. Csak tenyésztés útján sajátíthatja el Lotad ezt a támadást a videojátékok alapján.

271- Lombre 

Lombre /ˈlɒmbreɪ/ Lotad átalakult formája és ugyanolyan elemű, gyakran azt hiszik róla, hogy gyerek. Lombre alkonyatkor elevenedik meg és szeret galibát okozni. Megrángatja a horgászok zsinórját a víz alatt.

272- Ludicolo 

Ludicolo /ˌlʊdiˈkɘʊlɘʊ/ víz/fű elemű, azonnal táncolni kezd amint vidám zenét hall. A lelkes zene ritmusa a testében lévő sejteket energiával tölti meg.

273- Seedot 

Seedot /ˈsiːdɒt/ fű elemű pokémon, a feje tetejével rátapad egy faágra, és nedvességet szív a fából. Minél több vizet iszik ilyen módon, annál fényesebb lesz a teste.

Támadások:

 Várakozás(Bide)
 Szilárdulás(Harden)
 Növekedés(Growth)
 környezet ereje(Nature Power)
 szintézis(Synthesys)
 napos idő(Sunny Day)
 felrobbanás(Explosion)

274- Nuzleaf 

Nuzleaf /ˈnʌzliːf/ fű/sötét elemű pokémon, a fején lévő levelet néha furulyának használja. Ez a pokémon sűrű erdő mélyén szeret élni, és időnként kimerészkedik, hogy előbukkanásával meglepje az embereket.

Támadásai:

 Pengelevél(Razor Leaf)
 ütés(Pound)
 szilárdulás(Harden)
 növekedés(Growth)
 környezet ereje(Nature Power)
 külső csel(Fake Out)
 kínzás(Torment)
 eltűnő támadás(Faint Attack)
 pengeszél(Razor Wind)
 hencegés(Swagger)
 extraszenzorok(Extrasensory)

275- Shiftry 

Shiftry /ˈʃɪftriː/ rejtélyes Pokémon, a kezében tartott legyezőkkel szélvihart kelt.
A legyezők hatalmas széllökéseket idéznek elő, némelyik eléri a másodpercenkénti 30 méter sebességet is.

Támadások:

 Eltűnő Támadás(Faint Attack)
 Szélörvény (Ijesztésére szolgál)(Whirlwind)
 komisz terv(Nasty Plot)
 pengelevél(Razor Leaf)
 levélvihar(Leaf Storm)

276- Taillow 

Taillow /ˈteɪlɘʊ/ általános/repülő elemű pokémon.

277- Swellow 

Swellow /ˈswelɘʊ/ szintén általános/repülő elemű. Kecses ívben magasan repül az égen, és ahogy megpillantja a prédáját, azonnal meredeken lecsap rá. Fényes szárnyát gondosan ápolja.

278- Wingull 

Wingull /ˈwɪŋɡʌl/ víz/repülő elemű pokémon, a csőrében viszi prédáját és az értékes dolgokat, és különféle helyeken rejti el őket. Amikor repül, olyan mintha korcsolyázna az égen.

279- Pelipper 

Pelipper /ˈpelɪpɘ/ kicsi pokémonokat és tojásokat szállít a csőrében. Fészkét tengerre néző meredek sziklafalakra építi.

Pokémon-fajok